Santuario di San Giuseppe di Agrigento
 Santuario di San Giuseppe di Asti presso la Casa Madre della Congregazione degli Oblati
 Santuario di San Giuseppe di Cotignac
 Santuario di San Giuseppe di Kalisz
 Santuario di San Giuseppe di San Giuseppe Vesuviano

Pagine correlate 
 Basilica di San Giuseppe
 Cattedrale di San Giuseppe
 Chiesa di San Giuseppe
 Convento di San Giuseppe
 Monastero di San Giuseppe
 Oratorio di San Giuseppe